Набережная Космона́втов — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Набережная Космонавтов — улица в посёлке Вырице Ленинградской области.
 Набережная Космонавтов — улица в городе Рыбинске.
 Набережная Космонавтов — улица в Саратове.

См. также 
 Аллея Космонавтов
 Площадь Космонавтов
 Проспект Космонавтов
 Улица Космонавтов